Артеменки — название населённых пунктов в России:

 Артеменки — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Артеменки — деревня в Кезском районе Удмуртии.